Brigitte Auber – attrice francese
 Daniel Auber – compositore francese
 Gabriele Auber – tuffatore italiano